Dywizjony artylerii przeciwlotniczej noszące numer 7:

 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Wojska Polskiego II RP (1926-1939)
 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (PSZ) 7 DP Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (1941-1942)
 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej (od 1974)

Zobacz też
 Pododdziały artylerii noszące numer 7